Esta é uma lista de clubes de futebol da Itália:

 Nota

 Esta lista relaciona apenas as divisões profissionais do futebol na Itália (Série A, Série B, Lega Pro Prima Divisione e Lega Pro Seconda Divisione).

Serie A 2022/2023 

 Nota Durante a reforma do Stadio Sant'Elia, o Cagliari mandará suas partidas no Stadio Is Arenas, em Quartu Sant'Elena.

Serie B 2012/2013 

 Nota O Sassuolo manda suas partidas na cidade de Módena, já que seu estádio, o Enzo Ricci, não tem capacidade suficiente para receber jogos da Série B.

Lega Pro Prima Divisione (Grupo A) 2012-13 

 Notas AlbinoLeffe, FeralpiSalò, Trapani e Tritium não possuem condições para mandar jogos em seus estádios, realizando-os em Bérgamo, Bréscia, Erice e Monza, respectivamente. Já o Lecce, rebaixado na Série A 2011-12, foi punido com o rebaixamento à Lega Pro em virtude de sua participação no "Caso Scommessopoli". É apenas a segunda participação da equipe da Apúlia no terceiro nível do futebol italiano - a primeira foi em 1927-28.

Lega Pro Prima Divisione (Grupo B) 2012-13

Lega Pro Seconda Divisione (Grupo A) 2012-13 

 Nota Giacomense, Renate e Vallée d'Aoste mandarão suas partidas nas cidades de Portomaggiore, Meda e San Giusto Canavese, respectivamente.

Lega Pro Seconda Divisione (Grupo B) 2012-13 

 Nota O Arzano estará mandando seus jogos na cidade de Frattamaggiore, pois o Stadio Sabatino De Rosa não possui condições ideais para receber partidas da LPSD.

Ver também 
 Campeonato Italiano
 Copa da Itália
 Supercopa da Itália

Italia
Clubes Futebol